Марк Исаакович Фалькович (4 января 1930, Ленинград — 8 марта 2015, Санкт-Петербург) — советский и российский энтомолог специалист по систематике чешуекрылых, доктор биологических наук.

Биография 
Родился 4 января 1930 года в Ленинграде. В 1949 году поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт. В студенческие годы изучал фауну вредителей леса в Бузулукском бору. Результаты этой работы, по рекомендации Александра Сергеевича Данилевского, были опубликованы в журнале «Энтомологическое обозрение» в 1953 году. После окончания вуза работал лаборантом в Институте лесного хозяйства. Изучал экологию сибирского коконопряда. В 1957 году перешёл на работу в Всесоюзное объединения «Лесопроект» и проводил фитопатологическое обследование горных леса Казахстана. В 1958 году поступил в аспирантуру Зоологического института АН СССР. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Морфологические основы классификации листоверток подсемейства Olethreutinae (Lepidoptera, Tortricidae)». В 1980 году защитил докторскую диссертацию: «Чешуекрылые (Lepidoptera) пустынь Средней Азии». В 2005 году после перенесённого инсульта вышел на пенсию.

Семья 
 Отец — Исаак Самойлович Фалькович, приёмщик грузов в Ленинградском морском порту
 Мать — Нина Сергеевна Фалькович (в девичестве Карпитская), воспитательница в детском доме
 Сестры — Анна Исааковна Фалькович и Юлия Исааковна Фалькович
 Жена — Ирина Леонидовна Сухарева (1933—2016), энтомолог, кандидат биологических наук.
 Дочь — Мария Марковна Фалькович (в замужестве Коробова), ботаник, кандидат биологических наук.

Научные достижения 
Фалькович внёс значительный вклад в систематику многих семейств микрочешуекрылых, среди которых Nepticulidae, Elachistidae, Scythrididae, Coleophoridae, Cosmopterygidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae. Всего им описано 12 триб, 3 подтрибы, 46 родов, 3 подрода, 332 вида и 9 подвидов чешуекрылых. Установил пищевые связи и описан особенности жизненного цикла более 400 видов чешуекрылых, обитающих в пустынях Средней Азии. Предложил использование критерия в систематике растений на примере семейства Маревых. Совместно с Олегом Васильевичем Ковалёвым была предложена гипотеза происхождения и формирования ареала этого семейства. Под руководством Фальковича защитили кандидатские диссертации Виктор Анатольевич Кривохатский и Сергей Яковлевич Резник.

Виды, названные в честь Фальковича 
По сборам Фальковича было описано множество таксонов насекомых разных отрядов, некоторым из них авторы дали название в часть него

Избранные публикации 
Автор 128 публикаций, в том числе:

Примечания 

Лепидоптерологи
Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Сотрудники Зоологического института РАН
Энтомологи по алфавиту